

Geografia 
Abbreviazione diffusa per la città di Dar es Salaam

Sigle 
Decreto assessoriale regionale
Display aspect ratio

Codici 
DAR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Dar es Salaam (Tanzania)
dar – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua dargwa

Persone 
William Dar – politico filippino